Austria:
 Hartl – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld

Osoby:
 Alois Hartl – niemiecki biskup
 Dominik Hartl – austriacki reżyser
 Gregor Hartl – niemiecki polityk
 Leopold Hartl – austriacki polityk
 Manuel Hartl – austriacki piłkarz
 Sonja Hartl – austriacka polityk

Zobacz też:
 Hart
 Hartel